Ко́вач (, , , , ) — распространённая фамилия славянского происхождения со значением «кузнец», распространённая в восточноевропейских языках, включая венгерский и румынский; имеет женскую форму  ().

Носители фамилии:

Ковач 
 Ковач, Агнеш (род. 1981) — венгерская пловчиха.
 Ковач, Андраш (1925—2017) — венгерский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Ковач, Андреа (псевдоним: Аллисин Чайнес; род. 1979) — американская порноактриса.
 Ковач, Анталь (род. 1972) — венгерский дзюдоист.
 Ковач, Барна (1920—2005) — венгерско-австрийский академический гитарист и композитор.
 
 Ковач, Борис (род. 1955) — сербский композитор.
 Ковач, Валентин Дезидериевич (род. 1961) — советский и российский футболист; тренер.
 Ковач, Василий Ильич (род. 1956) — украинский политик.
 Ковач, Владимир (род. 1987) — словацкий хоккеист.
 Ковач, Гергей (род. 1968) — архиепископ Римско-католической церкви.
  (1968—2013) — культурист.
 Ковач, Дезидерий Фёдорович (1936—2022) — советский футболист.
 Ковач, Денеш (1930—2005) — венгерский скрипач.
 Ковач, Джани (род. 1939) — югославский легкоатлет.
 Ковач, Джо (род. 1989) — американский толкатель ядра.
 
 
 Ковач, Игорь Константинович (1924—2003) — советский и украинский композитор.
 Ковач, Имре (1921—1996) — венгерский футболист.
 
 Ковач, Йоже (род. 1961) — югославский хоккеист.
 Ковач, Йожеф (род. 1949) — венгерский футболист.
 Ковач, Кальман (род. 1965) — венгерский футболист.
 Ковач, Каталин (род. 1976) — венгерская байдарочница.
 Ковач, Каталин (род. 1957) — венгерская лингвистка, эсперантистка, математик.
 Ковач, Кати (род. 1944) — венгерская певица и актриса.
 Ковач, Константин Владимирович (1899—1939) — советский и абхазский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог и музыковед.
 Ковач, Ладислав (род. 1991) — словацкий киберспортсмен.
 Ковач, Лайош (1894—1961) — венгерский футболист.
 
 Ковач, Маргит (1902—1977) — венгерская керамистка и скульптор.
 Ковач, Марко (1910—1944) — Народный герой Югославии.
 Ковач, Миломир (1962—2022) — немецкий ветеринарный хирург.
 Ковач, Мирко (1938—2013) — югославский писатель и сценарист.
 Ковач, Михаил Иванович (1909—2005) — русинский и сербский поэт, прозаик, драматург, журналист, учитель, деятель культуры.
 Ковач, Михал (1930—2016) — словацкий политик, президент Словакии (1993—1998).
 Ковач, Нико (род. 1971) — хорватский футболист.
 Ковач, Николае (1911—1977) — румынский и венгерский футболист.
 Ковач, Николай Николаевич (род. 1967) — украинский политик.
 Ковач, Нику (род. 1947) — румынский музыкант и художник, основатель группы Transsylvania Phoenix.
 
 Ковач, Патриция (род. 1996) — австрийская гандболистка.
 Ковач, Радослав (род. 1979) — чешский футболист.
 Ковач, Роберт (род. 1974) — хорватский футболист.
 Ковач, Славко (1919—1942) — Народный герой Югославии.
 
 Ковач, Тинкара (род. 1978) — словенская певица.
 Ковач, Ференц (род 1934) — венгерский футболист.
 Ковач, Фрэнк (1919—1990) — американский теннисист.
 Ковач, Чаба (род. 1984) — венгерский хоккеист.
 
 
 Ковач, Эдгар (1849—1912) — архитектор, живописец, теоретик искусства.
 Ковач, Юрий Ильич (1958—2015) — советский, российский актёр, каскадёр, постановщик трюков; кандидат в мастера спорта по автомобильным гонкам.

Двойные фамилии 
 Иван Ковач, Ласло (1930—1957) — участник Венгерского восстания 1956 года.

Ковачова 
 Ковачова, Ивана (род. 1992) — словацкая гимнастка.
 Ковачова, Ленка (род. 1966) — чешская гребчиха.
 Ковачова, Эмилия (1931—2020) — супруга президента Словакии Михала Ковача.

См. также